

Zmarli 
 13 marca – Roderyk z Kordoby, hiszpański męczennik

857